Olten (gemeente), een stad en gemeente in het Zwitserse kanton Solothurn
Olten (district), een district in het kanton Solothurn